Ster Elvira Amarú, művésznevén Amarúnkiyaen, röviden AMARÚ (Budapest, 1999. augusztus 9. –) festőművész, a törzsi szürrealizmus egyik vezéralakja.

Élete 
Művészeti tanulmányait 2010-ben kezdte a szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola, Művészeti Intézményében. 2010 és 2014 között erős alapokat kapott mesterétől, Szász István grafikus, keramikus és festőművésztől. Ez idő alatt tehetségét kibontakoztathatta kerámia és festészet szakokon. Tanulmányai alatt kísérletezni kezdett, hogy megtalálja festői stílusának fő csapásvonalát: kipróbálta magát az expresszionizmusban, impresszionizmusban és a kubizmusban is, végül azonban a szürrealizmus mellett maradt. 

2020-ban mutatkozott be az Andes Munay-jal és a Magyar Ecuadori Nagykövetséggel közösen bemutatott ecuadori-magyar művészeti esten, amelyre az Ellátóban került sor. AMARÚ volt felelős a rendezvény képzőművészeti részéért, a kiállítás pedig az 'AMARÚnkiyaen' címet kapta. Ezt követte egy újabb közös együttműködés az Andes Munay-jal, amely 'ALPACCA SHOWROOM! ANDES MUNAY X AMARÚ' címet kapta. Ezután 2021-ben következett első online kiállítása, amely 'MINIMÜLISM' néven futott, majd 2022-ben az a megtiszteltetés érte, hogy bemutathatta Trauma és gyász c. művét a Panel Magazine 'ART FOR SANITY' kiállításán.

Kiállítások és megjelenések 

Készülő projektek: Lambayeque expedition, és az Istenek Enciklopédiája

Érdekességek 

 AMARÚ-nak nagyon jó barátja TamburIlda énekesnő és zenész, így a művésznő megjelenik az énekesnő 'Kimosnám a szíved' című művének videóklipjében.
 2012-ben az akkor mindössze 12 éves művészt felkérték, hogy állítson ki Párizsban, azonban korára való tekintettel ezt nem engedték neki szülei, mondván túl fiatal.
 18 évesen publikált cikksorozatot 'Istenek Enciklopédiája' néven akkori blogján/weboldalán, P. Kuzco írói álnéven.
 Latin-amerikai (waorani - quechua) és zsidó (askenázi) nemzetiségű személyek is vannak a felmenői között. Elmondása szerint, nagyban merítkezik származásából, és ez látható művein is.

Jegyzetek

Források
 'Amarú' című interjúból

Szürrealista festők
Ecuadoriak
1999-ben született személyek
Élő személyek